Курасан — река в России, протекает в Челябинской области. Длина реки — 79 км, площадь водосборного бассейна — 1350 км².

Начинается при слиянии рек Мокрый Курасан, Погорелка и Сухой Курасан у подножия Самаринских гор между посёлками Сурменевским и Горбуновским. Устье реки находится в 324 км по правому берегу реки Уя, около Степного.

Гидрологический режим 
Весеннее половодье в основном приходится на апрель и имеет среднюю продолжительность 27 дней. На него приходится 70 % годового стока, расход воды превосходит 8 м³/с и может достигать 180 м³/с. Летне-осенняя межень низкая, среднемесячные расходы воды составляют 0,3—0,5 м³/с. Начало ледостава приходится на октябрь, заканчивается он в начале декабря. Река покрыта льдом в среднем 157 дней в году.

Населённые пункты 
 Горбуновский
 Копаловский
 ОТФ свх. Петропавловской
 Сухтелинский
 Петропавловский
 Степное

Притоки 
 Сухой Курасан, устье 79 км
 Погорелка, устье 79 км
 Красный Курасан, устье 79 км
 Хлебинка
 Медведевский
 Мокрый Курасан, устье 42 км
 Этовный
 Линевка

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Тобол от истока до впадения реки Уй, без реки Увелька, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Примечания 

Притоки Уя (притока Тобола)
Реки Верхнеуральского района
Реки Нагайбакского района
Реки Троицкого района (Челябинская область)